Fronteira ('frontera' en portugués) hace referencia a varios artículos:

Municipios en Brasil
 Fronteira (Minas Gerais), estado de Minas Gerais.
 Fronteira dos Vales, estado de Minas Gerais.
 Três Fronteiras, estado de São Paulo.

Municipios en Portugal
 Fronteira (Portugal), concelho del distrito de Portalegre.